Van Dunem ou Van-Dúnem est un patronyme  porté par :
Fernando José de França Dias Van-Dúnem (1934), homme politique angolais.
Francisca Van Dunem (1955), juriste portugaise.
Lourdes Van-Dúnem (1935–2006), chanteuse angolaise.
Luzia Inglês Van-Dúnem (1948-), femme politique angolaise.
Neide Van-Dúnem (1986), chanteuse et actrice angolaise.